Intro es una tecla de un teclado de ordenador, también llamada «Entrar» o «Enter» (en inglés).
El término «intro» puede referirse también a una sección con la que comienza una pieza musical  a modo de introducción, bien sea instrumental o cantada. 
Bandas
A la banda americana de rhythm and blues llamada Intro, que forma parte del New jack swing.
Álbumes
 Al  álbum homónimo de Pulp.
 Al álbum Introduction de Megadeth.
Canciones
 Una canción de Hereford de su álbum del año 2000, Documentado
 Una canción de Gwar de su álbum del año 2006, Beyond Hell.
 Una canción de The Notorious B.I.G. de su álbum de 1994, Ready to Die.